Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Nydahl e Simon Youl che hanno battuto in finale Emanuel Couto e João Cunha e Silva 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (finale)
 Tomas Nydahl /  Simon Youl (Campioni)

 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (primo turno)
 Clinton Ferreira /  Gábor Köves (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1994